TTI est le sigle de :
 Télécommunication et Technologies de l'Information ;
 Transport and Tourism Information, soit l'Information sur le trafic et le tourisme ;
 Time Temperature Index, indice de Waples (1980) permettant de savoir en Pétrologie la profondeur de maturation d'un pétrole dans une roche donnée ;
 TTI Time-Temperature Indicators: terme anglais pour les Indicateurs Temps-Température, une technologie permettant de mesurer et de s'assurer du respect de la chaîne du froid des aliments et des médicaments ;
 Transporteur de troupes impérial, un véhicule de l'univers de Star Wars.